Raccontami una storia – programma per bambini spagnolo
Raccontami una storia – miniserie televisiva italiana